Политис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Политис (в монашестве Афанасий; 1803—1870) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Керкирский.
 Политис, Антоний (1890—1963) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Элиды и Олени, писатель, переводчик.
 Политис, Михаил (в монашестве Евгений; род. 1952) — митрополит Иерапитнийский и Ситийский полуавтономной Критской православной церкви.
 Политис, Иоаннис (1886—1968) — греческий ботаник и физик.
 Политис, Николаос (1872—1942) — греческий юрист, дипломат, трижды был министром иностранных дел Греции.
 Политис, Фотос (1890—1934) — греческий режиссёр, первый художественный руководитель Национального театра Греции.